Trafic (film), Franse speelfilm van Jacques Tati uit 1971
 Trafic (winkel), Belgische winkelketen